Gonda (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Gonda (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Gonda
 Jan Gonda, Nederlands Sanskritist, taalkundige en godsdienstwetenschapper